Dzmitryj Dudzik (ur. 1977) – białoruski hoteista
 Eugenia Dudzik (1926–2018) – polska pedagożka, działaczka społeczna
 Franciszek Dudzik (1902–1970) – polski pilot wojskowy
 Maria Teresa Dudzik (1860–1918) – polska zakonnica, założycielka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Błogosławionej Kunegundy
 Paweł Dudzik (ur. 1956) – polski perkusista
 Robert Dudzik (ur. 1966) – aktor i dramaturg
 Sławomir Dudzik (ur. 1967) – polski prawnik
 Zdzisław Dudzik – strona ujednoznaczniająca